jantar – dawna nazwa bursztynu
 Jantar – wieś w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna
 Jantar-Leśniczówka – osada w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna
 Jantar – gromada
 Jantar – rodzina polskich szybowców
 „Jantar” – dawny tygodnik dla młodzieży, wydawany w Szczecinie
 Jantar – stadion piłkarski w Rosji, w Moskwie.
 Centrum Handlowe Jantar w Słupsku
 Anna Jantar – piosenkarka
 Stowarzyszenie Rodzimowierców Pomorskich „Jantar” – stowarzyszenie rodzimowiercze z siedzibą w Gdańsku
 Karabinek wz. 2005 Jantar